Нейгоф

Фамилии 
 Нойхоф, Теодор фон

Именование населённых пунктов 
 Нейгоф — немецкое поселение, № 14, с. Новодворовка в Розовском районе Запорожской области на Украине.
 Нейгоф — немецкое поселение в Львовской области на Украине.
 Нейгоф — немецкое поселение в Ростовской области, Россия.